«10 канал» — название ряда телеканалов:
 10 канал (Екатеринбург)
 10 канал (Новосибирск)
 10 канал (Новокузнецк)
 10 канал (Мордовия)